Angelo Emo (1731-1792) – ammiraglio italiano
 Angelo Emo –  sommergibile della Regia Marina varato nel 1919
 Angelo Emo –  sommergibile della Regia Marina varato nel 1938